

Toponyme 

 Campo Maior, municipalité portugaise de l'Alentejo ;
 Campo Maior (Piauí), ville brésilienne du Piauí.

Autres 

 Combat de Campo Maior (1811) bataille portugaise.